Akuriyo (volk), een inheems volk in Zuid-Amerika
 Akuriyo (taal), de taal van bovenstaand volk